2 miejscowości w Polsce:
 Dęborzeczka – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno
 Dęborzeczka – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Poświętne